Пріоритет ( , ) —
 Першість у відкритті, винаході, висловленні ідеї.
 Переважне право, значення чогось.

У математиці й програмуванні:
 Пріоритет операції, оператора або логічного сполучнику  — формальна властивість, що впливає на черговість виконання за відсутності явної вказівки щодо послідовності обчислення.

Див. також 
 Пріоритет (страхування)
 Пріоритет (патентування)
 Планувальник операційної системи (пріоритет процесів або потоків виконання)

Література